El título La decisión de Sophie puede referirse a:

 La decisión de Sophie, novela de 1979 de William Styron.
 La decisión de Sophie, película de 1982 de Alan J. Pakula, basada en la anterior.
 La decisión de Sophie, ópera de 2002 de Nicholas Maw, basada también en la primera.